Stazione di Mezzana (Francia), in Corsica
Stazione di Mezzana (Italia), nella provincia autonoma di Trento